Франческо Фарнезе (; , Парма — , Пьяченца) — седьмой герцог Пармы и Пьяченцы с 1694 года из рода Фарнезе. Сын герцога Рануччо II Фарнезе и Марии д’Эсте.

Предки

Примечания

Ссылки 
 http://genealogy.euweb.cz/italy/farnese2.html

Фарнезе